Teatr Dramatyczny 2 Korpusu Polskiego (1943-1948)
 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
 Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki w Charkowie
 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
 Teatr Dramatyczny w Homlu
 Teatr Dramatyczny w Irbicie
 Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie
 Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
 Teatr Dramatyczny im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
 Teatr Dramatyczny im. Stojana Byczwarowa w Warnie
 Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka w Warszawie